Bursinia är ett släkte av insekter. Bursinia ingår i familjen Dictyopharidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Bursinia